Döhlen (Auma-Weidatal) - dorp in Thüringen
 Göhren-Döhlen - voormalige gemeente dat onder meer bovenstaand dorp omvatte
 Döhlen (Beilrode) - dorp in Saksen
 Döhlen (Freital) - wijk van Freital in Saksen
 Döhlen (Großenkneten) - dorp in Nedersaksen
 Döhlen (Kubschütz) - dorp in Saksen
 Döhlen (Markranstädt) - wijk van Markranstädt in SAaksen
 Döhlen (Neustadt an der Orla) - wijk van Neustadt an der Orla in Thüringen
 Döhlen (Ostrau) - dorp in Saksen
 Döhlen (Probstzella) - dorp in Thüringen
 Döhlen (Seelitz) - dorp in Saksen
 Döhlen (Zwenkau) - wijk van Zwenkau in Saksen